

Argentina
San Carlos, La Plata, Buenos Aires
San Carlos Department, Mendoza
San Carlos, Mendoza
San Carlos Department, Salta
San Carlos, Salta
San Carlos de Bariloche
San Carlos de Bolívar
San Carlos Minas

Belize
 San Carlos, Belize

Bolivija
 San Carlos, Ichilo

Čile 
 San Carlos, Čile

Kolumbija 
 San Carlos, Antioquia
 San Carlos de Guaroa

Kostarika 
San Carlos (kanton)
Quesada, San Carlos, znana i pod imenom San Carlos

Dominikanska Republika 
San Carlos, Distrito Nacional

Salvador 
 San Carlos, Morazán
 La Unión, El Salvador, prije poznat pod imenom San Carlos

Ekvatorijalna Gvineja 
San Carlos (vulkan)
Luba, Equatorial Guinea, prije poznat pod imenom San Carlos

Falklandski otoci 
San Carlos, Falklandski otoci
Port San Carlos
San Carlos River (rijeka na Falklandskim otocima)
San Carlos Water

Filipini
San Carlos, Valencia, Bukidnon
San Carlos, Negros Occidental
San Carlos, Pangasinan

Gvatemala 
San Carlos Alzatate
San Carlos Sija

Meksiko 
San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora
San Carlos Yautepec, Oaxaca
San Carlos, Baja California Sur, ili Puerto San Carlos
San Carlos (općina, Tamaulipas)

Nikaragva 
San Carlos, Río San Juan

Panama 
San Carlos, Chiriquí
San Carlos, Panamá Oeste

Paragvaj 
San Carlos, Paragvaj

Peru 
San Carlos distrikt, Bongará

SAD 
 San Carlos, Arizona
 San Carlos Apache, indijansko pleme
 San Carlos Apache (indijanski rezervat), Arizona
San Carlos (jezero)
San Carlos, Kalifornija, okrug San Mateo
San Carlos, Inyo County, Kalifornija, a former settlement
San Carlos, San Diego, Kalifornija
San Carlos Bay, Florida
San Carlos Park, Florida
Fort San Carlos, Florida
San Carlos, Teksas

Urugvaj 
San Carlos (Urugvaj)

Venezuela 
San Carlos (grad u Venezueli), glavni grad savezne države Cojedes
 San Carlos (rijeka u Venezueli), San Carlos de Río Negro
San Carlos de Borromeo, utvrda, Isla Margarita